Жанаарна — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Жанаарна — село в Илийском районе Алматинской области.
 Жанаарна — село в Талгарском районе Алматинской области.